50-й фінал кубка СРСР з футболу відбувся на Центральному стадіоні в Москві 23 червня 1991 року. У грі брали участь московське ЦСКА і московське «Торпедо».

Претенденти 
 ЦСКА (Москва) — шестиразовий чемпіон СРСР (1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970), чотириразовий володар кубка СРСР (1945, 1948, 1951, 1955).
 «Торпедо» (Москва) — триразовий чемпіон СРСР (1960, 1965, 1976 (о)), шестиразовий володар кубка СРСР (1949, 1952, 1960, 1968, 1972, 1986).

Шлях до фіналу

Деталі матчу 

|valign="top" width="50%"|

|}

Посилання 
 Кубок СРСР 1991 на сайті RSSSF  
 Кубок СРСР 1991 на сайті WildStat.ru  
 Кубок СРСР 1991 на сайті fc-dynamo.ru  
 Кубок СРСР 1991 на сайті web.archive.org 

1991 у футболі
1991 в СРСР
Фінали Кубка СРСР з футболу
1991 у Москві
Футбольні змагання у Москві
Події 23 червня
Червень 1991